Осиня () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Осине проживало 1890 человек.

География 
Осиня расположена на склонах горы Крньин, между рекой Усора и рекой Босна на юге и рекой Укрина на западе. На северном направлении (к Дервенте) есть низкие холмы — отроги Крньина. Деревня практических находится на низких холмах с широкими долинами, реками и ручьями. Между Осиней и центром общины — Дервентой — 25 километров, проложена асфальтовая дорога.

Осиня находится в треугольнике между городами Дервента, Добой и Прнявор. Население зачастую работает в городах.

Население 
В населении деревни преобладают сербы. Во время переписей 1948 и 1953 года Осиня была центром одноимённой общины.

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 2009 человек (98,43 %)
 Хорваты — 4 человека (0,19 %)
 Югославы — 19 человек (0,93 %)
 Мусульмане — 2 человека (0,00 %)
 Другие — 7 человек (0,34 %)
1981 год:
 Сербы — 2027 человек (98,25 %)
 Хорваты — 10 человек (0,48 %)
 Югославы — 18 человек (0,87 %)
 Мусульмане — 1 человек (0,04 %)
 Другие — 7 человек (0,33 %)
1991 год:
 Сербы — 1853 человека (98,04 %)
 Хорваты — 3 человека (0,15 %)
 Югославы — 30 человек (1,58 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 4 человека (0,21 %)

Знаменитые уроженцы 
  — сербский актёр
  — президент футбольного клуба «Партизан» (Белград)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской